Кель-Мухаммед  –мангытский мирза, один из сыновей, бия Ногайской орды Алчагира.

В 1514 году во главе с Алчагиром вместе с Саид-Ахметом и Мамаем откликнулся на призыв астраханского хана Джанибека, предлагавшего окончательно разгромить главного конкурента Алчагира Шейх-Мухаммеда. Джанибек тогда разгромил Шейх-Мухаммеда, не дождавшись ногайцев, чем вызвал их раздражение, так как ему досталось и имущество, и улусы Шейх-Мухаммеда.

Когд а около 1516 г. Алчагир был разгромлен Шейх-Мухаммедом, и ряд ногайских мирз искали прибежища у крымского хана Мухаммед Гирея среди них был и Кель Мухаммед.

В 1530-е годы его кочевья располагались на западе Орды, в Поволжье, где кочевало ещё несколько мирз, из которых наибольшим авторитетом пользовался Мамай. Западная группировка мирз обеспечивала защиту Орды от крымского ханства. В 1535 году его послы в Москве заявляли, что Сахиб-Гирей – его враг. Объявлял себя инициатором убийства Ислам-Гирея. Поволжская группировка биев придерживалась независимой от руководства Орды внешней политики, стремились поддерживать дружеские отношения с Русским государством, так как были заинтересованы в поставке туда коней. Москва в свою очередь также поддерживала дипломатические отношения с отдельными мирзами, в том числе и с Кель-Мухаммедом.  В конце 30-х годов, когда отношения Орды и Московского государства ухудшились, и ногаи принимали участие в войнах казанского хана Сафа Гирея Кель Мухаммед стремился сохранить мирные отношения.

В 1535 году строил суда для боевых действий против Астрахани, где обосновались противники бия Орды Саид-Ахмета, потомки Ямгурчи.
 
Жаловался малолетнему Ивану Грозному на казаков, которые нападали на его улусы целью грабежа. Московское правительство ответило, что не может отвечать за действия разбойников.

Литература 
 В.В. Трепавлов. История Ногайской Орды. Москва. Издательская фирма "Восточная литература", РАН

Ногайская Орда